Bandur steht für:
 Jovan Bandur, ein jugoslawischer Komponist
 Bandur (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz Limpopo